Лејк Форист има више значења:
 Лејк Форист (Илиноис)
 Лејк Форист (Калифорнија)